Finansdepartementet ist der Name folgender Ministerien:
 Finansdepartementet (Norwegen), norwegisches Finanzministerium
 Finansdepartementet (Schweden), schwedisches Finanzministerium